Tubus (lateinisch für „Röhre“; Plural: Tubusse, Tuben, Tubi) steht für:
 allgemein ein Bauteil oder einen Körper in Form eines Hohlzylinders, siehe Zylinder (Geometrie)
 Endotrachealtubus, einen Beatmungsschlauch für die Intubation
 Fernrohrtubus bei optischen Fernrohren, siehe Fernrohr#Aufbau und Funktionsweise
 Teleskoptubus, siehe Spiegelteleskop#Tubus
 Bei Lichtmikroskopen die Röhre zwischen Objektiv und Okular
 Tubus Herschelii, ein Sternbild des Nordhimmels, siehe Herschels Teleskop (Sternbild)

Siehe auch:

 Tubulus (kleiner Tubus)
 Tube (Begriffsklärung)
 Tuba (lateinisch: Röhre, Rohr, Trompete; Plural: Tubas, Tuben, Tubae)